EBB puede referirse a:
 Euzkadi Buru Batzar, órgano rector del Partido Nacionalista Vasco.
 Ezker Batua-Berdeak, partido político del País Vasco (España);
 Aeropuerto Internacional de Entebbe (Uganda), según su código IATA.

Siglas